Хабу:
 Жёлто-зелёная куфия
 Японская фамилия (羽生):
 Хабу Ёсихару (род. 1970) — японский сёгист.